Sackville Tufton kan syfta på:

* Sackville Tufton (omkring 1647-1721), engelsk överste
 Sackville Tufton, 7:e earl av Thanet (1688-1753), brittisk peer
 Sackville Tufton, 8:e earl av Thanet (1733-1786), brittisk peer
 Sackville Tufton, 9:e earl av Thanet (1769-1825), brittisk peer